Morgenbach ist Name und Namensbestandteil geographischer Gegenstände:

 Morgenbach (Wildsteig), Dorf der Gemeinde Wildsteig, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Morgenbach (Rhein), linker Zufluss des Mittelrheins bei Trechtingshausen, Landkreis Mainz-Bingen, Rheinland-Pfalz

 Morgenbachtal, Naturschutzgebiet um den Morgenbach, Landkreis Mainz-Bingen, Rheinland-Pfalz
 Morgenbachtal (Trechtingshausen), Wohnplatz von Trechtingshausen, Landkreis Mainz-Bingen, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Murg (Gewässername)
 Murkenbach